Токо́н (Токтомамат) Эшпа́ев (, село Керме-Тоо , Ошская область — ) — советский и киргизский баянист, солист-вокалист Ошской областной филармонии, народный артист Киргизии (2011).

Биография 
Единственный сын в семье. С рождения носил имя Токтомамат. «Токоном» Эшпаев стал только в 1969 году, после начала сольных выступлений на сцене.

В 1970 году, будучи студентом, женился на Иноват Камбаралиевой. В семье родилось пятеро детей.

В 1971 окончил музыкально-педагогический факультет Ошского гуманитарно-педагогического института.

В разные годы работал солистом в ансамбле песни и пляски Средне-Азиатского военного округа, заведующим отделом культуры местного райсовета, начальником политотдела УВД Ошской области.

В 1986 году окончил высшие курсы руководителей учреждений искусств при Министерстве культуры СССР. С 1987 по 1992 год возглавлял Ошскую областную филармонию.

С 1993 года и до последних дней жизни работал солистом-вокалистом Ошской областной филармонии.

Его наиболее популярными песнями, исполняемые им самим с аккордеоном были: «Ай, эжеке», «Ак көйнөкчөн аппак кыз», «Акманым», «Актилек», «Ардагым», «Атама», «Гүлдө, Кыргызстан», «Жаштык»,  «Каалаймын өмүр көктөмүн», «Керметоо жылдыздары», «Кызыл желек»,  «Милиция доордун сакчысы», «Өзгөчөм», «Өмүр салтанаты», «Чакырат Чаткалым», «Эжеке».

Общественная деятельность 
Избирался депутатом районного совета народных депутатов.

Награды и Почётные звания 
 1976 — Почётная грамота Верховного Совета Киргизской ССР;
 1977 — лауреат всесоюзного конкурса имени Неждановой;
 1992 — заслуженный артист Киргизии;
 2007 — Медаль «Данк»;
 2011 — народный артист Киргизии;

Память 
1 августа 2015 года в родном селе Токона Эшпаева установлен памятник артисту.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Музыканты Киргизии
Заслуженные артисты Киргизии
Народные артисты Киргизии